Montana Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Montana Township (Jewell County, Kansas)
 Montana Township (Labette County, Kansas)